Flensing steht für:
 Flensing Islands, Inselgruppe der Südlichen Orkneyinseln
 Flensing-Eisfall, Gletscherbruch in der Antarktis